Asamoah Gyan (1985-), footballeur ghanéen ;
 Baffour Gyan (1980-), footballeur ghanéen ;
 Cecilia Gyan Amoah (1947-), diplomate et femme politique ghanéenne ;
 Christian Gyan (1978-2021), footballeur ghanéen.

Gyan peut aussi désigner :
 Global Youth Action Network coordonne la journée du travail volontaire des jeunes ;
 Gyan parfum de la collection Gemme créé par le nez Jacques Cavallier pour Bulgari.

Homonymie de patronyme